At the Risk of His Life – cortometraggio del 1912 prodotto dalla International Feature Film Company
At the Risk of His Life – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Santschi